Никита Михайлович Николаевич (; род. 11 сентября 1997, Солигорск) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Дугополе».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Минск». С 2014 года начал выступать за дубль и быстро закрепился в его составе. Осенью 2015 играл за столичный клуб в юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2016 стал временем привлекаться к основной команде, но тогда так и не дебютировал в официальных матчах.

19 марта 2017 года дебютировал в основной команде «Минска» в матче четвертьфинала Кубка Белоруссии против БАТЭ (1:2), выйдя на замену на 84-й минуте. В Высшей лиге дебютировал 15 июня 2017 года в гостевом матче против гродненского «Нёмана» (1:3), выйдя на замену во втором тайме. К концу сезона 2017 сыграл еще в 6 матчах, преимущественно выходя на замену.

В январе 2018 года продлил контракт с «Минском». Сезон 2018 начинал в дубле, а с июля начал прочно появлялся в стартовом составе.

В январе 2019 года по истечении срока действия контракта покинул «Минск» и вскоре стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ», подписав трехлетний контракт. Регулярно появлялся на поле, однако не имел постоянного места в основе, чередовал выходы в стартовом составе и на замену. В январе 2022 года по окончании контракта покинул «Торпедо-БелАЗ»

18 февраля 2022 года свободным агентом перебрался в болгарский клуб «Славия» из Софии. Дебютировал за клуб 2 апреля 2022 года в матче против «Арды», символически выйдя на замену на последней минуте матча. 17 апреля 2022 года в матче чемпионской группы болгарского чемпионата вышел на замену на 70 минуте матча против «Лудогорца», однако матч был проиграл со счётом 1:4. В матче 1 мая 2022 года против клуба «Черно море» сыграл свой первый матч в стартовом составе. В августе 2022 года покинул клуб.

В сентябре 2022 года перешёл в хорватский клуб «Дугополе». Дебютировал за клуб 17 сентября 2022 года в матче против «Ориента», выйдя на замену на 56 минуте.

Клубная статистика

Международная карьера 
В октябре 2013 года в составе юношеской сборной Белоруссии принимал участие в квалификационном раунде чемпионата Европы.

10 ноября 2017 года дебютировал в молодежной сборной Белоруссии, выйдя в стартовом составе в товарищеском матче против Литвы (0:0).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Минска» 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Дугополе»